Súr má více významů:

 Týros, arabsky Súr – libanonské město
 Súr (Omán) – město v Ománu
 Súr (Maďarsko) – obec v okrese Kisbér v župě Komárom-Esztergom na severu Maďarska
 Šúrovce, maďarsky Súr – obec v okrese Trnava na Slovensku

zkratka SÚR
 Rehabilitační ústav Kladruby – zkratka dřívějšího názvu pro Rehabilitační ústav Kladruby v Kladrubech (Státní Rehabilitační Ústav)

Podobné 
 súra – arabské označení pro jednu ze 114 kapitol Koránu